Malíac és el nom donat als naturals del districte de Mèlida
 Malíac és un golf de Grècia, vegeu Golf Malíac